Giriwarno kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Giriwarno, Magelang, by, Jawa Tengah, 
 Giriwarno, Wonogiri, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar